Anton Hickel – pittore austriaco
 Joseph Hickel – pittore austriaco
 Paul Robert Hickel – botanico francese
 Wally Hickel – politico statunitense